Y může být:
 Y a y – písmeno latinské abecedy zvané tvrdé y nebo ypsilon
 ypsilon – písmeno řecké abecedy: Υ či ϒ a malé: υ
 Y (Somme) – obec ve Francii
 yttrium – chemická značka kovového prvku
 Susitna North (původně Y) – osada na Aljašce v USA
 Y: Poslední z mužů – americká komiksová série
 Y: The Last Man (seriál) – americký televizní seriál
 Y (album) – album britské skupiny The Pop Group z roku 1979
 Y. – album španělské písničkářky Bebe z roku 2009
 Y (hra) – desková hra